Николай Леонидович Кулагин (род. 24 ноября 1974 года) — мастер спорта России (хоккей с мячом).

Карьера 
Н.Л.Кулагин — воспитанник мурманского хоккея с мячом. 
Игровую карьеру начал в команде Север из Северодвинска. 
После получил приглашения выступать за Архангельский Водник, где дважды становился чемпионом России. 
После этого ненадолго вернулся в команду Север. 
С сезона 1999/00 по 2005/06 выступает в Красногорской команде Зоркий. 
После, по два сезона проводит за команды Волга из Ульяновска и ХК Боровичи. 
Следующей командой стал Вымпел из Королёва, где Кулагин выступал в течение шести сезонов во втором по значимости отечественном дивизионе и завершил свою карьеру игрока в 2016 году. 
Принимал участие в 4 кубках мира - 10 игр 4 мяча.

Достижения 

 Чемпион России - 1996, 1998. 
 Бронзовый призёр чемпионата России - 2004. 
 Обладатель Кубка России - 1996.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 28 команд 

  1.Динамо М             = 14 мячей 15.Вымпел            =  5
  2.Строитель            = 12       16-18.Кузбасс        =  4
  3-5.Родина             = 10       16-18.Ак Барс-Динамо =  4
  3-5.Водник             = 10       16-18.Сибсельмаш     =  4
  3-5.Север              = 10       19-24.СКА-Нефтяник   =  3
  6-9.Зоркий             =  8       19-24.Подшипник      =  3
  6-9.Североникель       =  8       19-24.Енисей         =  3
  6-9.Волга              =  8       19-24.Саяны          =  3
  6-9.Агрохим            =  8       19-24.Байкал-Энергия =  3
 10-12.Старт             =  7       19-24.Мурман         =  3
 10-12.Локомотив Ор      =  7       25-26.БСК            =  2
 10-12.Юность Ом         =  7       25-26.Маяк           =  2
 13-14.Уральский трубник =  6       27-28.Черемшан       =  1
 13-14.Металлург Бр      =  6       27-28.СКА-Забайкалец =  1

В чемпионатах России количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал в 84 играх    
по 2 мяча забивал в 21 игре     
по 3 мяча забивал в 8 играх     
по 4 мяча забивал в 3 играх     
Свои 162 мяча забросил в 116 играх, в 277 играх мячей не забивал.

Статистика выступлений во втором по значимости отечественном дивизионе (первая лига, высшая лига)

Ссылки 
 Н.Кулагин на сайте Федерации хоккея с мячом России.
 Н.Кулагин bandynet
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Север»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Боровичи»
Игроки КХМ «Вымпел»